Paul Janet père (1823-1899), philosophe français
 Paul Janet fils (1863-1937), physicien français

Membre de la Ligue de la patrie française